Sedlecký potok je název více vodních toků:

 Sedlecký potok (přítok Mastníku) – přítok Mastníku, tekoucí od města Sedlec-Prčice na Sedlčansku v okrese Příbram
 Sedlecký potok (přítok Kralovického potoka) – přítok Kralovického potoka v okrese Plzeň-sever tekoucí přes vesnici Sedlec
 Sedlecký potok (přítok Bílého potoka) – přítok Bílého potoka u Sedlce, části obce Temelín v okrese České Budějovice